«Шахтар-3» — український футбольний клуб з міста Донецька. Фарм-клуб команди Прем'єр-ліги «Шахтар» (Донецьк).

З сезону 2000/01 виступав у Другій лізі. Розформований після сезону 2014/15

Виступи в чемпіонатах України
{|class="wikitable"
|-bgcolor="#efefef"
! Сезон
! Ліга
! Місце
! І
! В
! Н
! П
! ГЗ
! ГП
! М
!Примітки
|-
|align=center|2000–01
|align=center|Друга «В»
|align=center|8
|align=center|30
|align=center|11
|align=center|7
|align=center|12
|align=center|32
|align=center|38
|align=center|40
|align=center|
|-
|align=center|2001–02
|align=center|Друга «В»
|align=center|7
|align=center|34
|align=center|17
|align=center|4
|align=center|13
|align=center|53
|align=center|40
|align=center|55
|align=center|
|-
|align=center|2002–03
|align=center|Друга «В»
|align=center|4
|align=center|28
|align=center|17
|align=center|6
|align=center|5
|align=center|37
|align=center|22
|align=center|57
|align=center|
|-
|align=center|2003–04
|align=center|Друга «В»
|align=center|4
|align=center|30
|align=center|18
|align=center|1
|align=center|11
|align=center|55
|align=center|36
|align=center|55
|align=center|
|-
|align=center|2004–05
|align=center|Друга «В»
|align=center|12
|align=center|28
|align=center|7
|align=center|5
|align=center|16
|align=center|35
|align=center|55
|align=center|26
|align=center|
|-
|align=center|2005–06
|align=center|Друга «В»
|align=center|11
|align=center|24
|align=center|8
|align=center|2
|align=center|14
|align=center|32
|align=center|38
|align=center|26
|align=center|
|-
|align=center|2006–07
|align=center|Друга «Б»
|align=center|8
|align=center|28
|align=center|10
|align=center|6
|align=center|12
|align=center|42
|align=center|50
|align=center|36
|align=center|
|-
|align=center|2007–08
|align=center|Друга «Б»
|align=center|7
|align=center|34
|align=center|15
|align=center|8
|align=center|11
|align=center|57
|align=center|50
|align=center|53
|align=center|
|-
|align=center|2008–09
|align=center|Друга «Б»
|align=center|5
|align=center|34
|align=center|17
|align=center|7
|align=center|10
|align=center|66
|align=center|40
|align=center|58
|align=center|
|-
|align=center|2009–10
|align=center|Друга «Б»
|align=center|7
|align=center|26
|align=center|10
|align=center|6
|align=center|10
|align=center|33
|align=center|29
|align=center|36
|align=center|
|-
|align=center|2010–11
|align=center|Друга «Б»
|align=center|7
|align=center|22
|align=center|8
|align=center|5
|align=center|9
|align=center|38
|align=center|27
|align=center|29
|align=center|
|-
|align=center|2011–12
|align=center|Друга «Б»
|align=center|8
|align=center|26
|align=center|10
|align=center|1
|align=center|15
|align=center|45
|align=center|56
|align=center|31
|align=center|
|- 
|align=center rowspan="2"|2012–13
|align=center|Друга «Б»
|align=center|2
|align=center|24 	
|align=center|15 	
|align=center|3 	
|align=center|6 	
|align=center|57 	
|align=center|22 	 	
|align=center|48
|align=center|
|- 
|align=center|Друга «2»
|align=center|3
|align=center|34 		
|align=center|20 		
|align=center|5 		
|align=center|9 	
|align=center|72 		
|align=center|37 	
|align=center|65
|align=center|Етап 2
|-
|align=center|2013–14
|align=center|Друга 
|align=center|10
|align=center|35 
|align=center|16  
|align=center|2 
|align=center|17  
|align=center|47
|align=center|50   
|align=center|50
|align=center|
|-
|align=center|2014–15
|align=center|Друга 
|align=center|7
|align=center|27 	
|align=center|8 	
|align=center|6 	
|align=center|13 	
|align=center|38 	
|align=center|44
|align=center|30

|align=center bgcolor=pink|Зняття
|}

Склад команди 
На момент розформування влітку 2015 р згідно з сайтом ПФЛ

Див. також 
 Список футбольних команд України
 «Шахтар» (Донецьк)

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт ФК «Шахтар» 

Футбольні клуби Донецька
Шахтар (Донецьк)